Volkswagen Golf 5 (kodnog naziva Tip 1К) je kompatkni automobil iz porodice Volkswagen, kao peta generacija Golfa sa troje ili pet vrata (avgust 2003–2008) i karavan varijanti (2007–2009). Naslednik je Volkswagen Golf 4.

Volkswagen Golf 5 zamenjen je 2009. godine svojim naslednikom Volkswagen Golf 6.

Karakteristike

Dizajn 
Volkswagen Golf 5 je imao vidljive promene i podešavanja šasije, kao i povećanu zapreminu vozila za razliku od svog prethodnika. Njegova zapremina je otprilike 0,7 kubnih stopa (20 L) veća.

Motori

Bezbednost 
Godine 2004. Golf 5 je dobio ocenu od 5 zvezdica od strane Euro NCAP. Procena bezbednosti polovnih automobila Univerziteta Monaš iz 2010. godine otkrila je da Golf 5 pruža „odličan“ (pet od pet zvezdica) nivo bezbednosti putnika u slučaju nesreće.

Beleške 

 Golf 5 je preskočen na kineskom tržištu kao naslednik Volkswagen Golf 4. Proizvodnja Golfa 4 nastavljena je do modelske godine 2008, a proizvodio ga je FAV Volkswagen, zajedno sa kineskim Volkswagenom Bora HS koji je delio slične stilske karakteristike. Oba modela su na kraju zamenjena Volksvagen Golf 6 2009. godine.

Фолксваген аутомобили